

Гранітний — село, Зерендинський район, Акмолинська область

Гранітний — селище, Кизильський район, Челябінська область
 Гранітний — селище, Новоорський район, Оренбурзька область

Гранітний — залізнична станція, Південно-Західна залізниця